La palabra knight puede referirse a:

En inglés:
 Caballero. Knight significa "caballero" en inglés.
 Caballo, pieza de ajedrez. Knight es la manera en que se denomina esta pieza en inglés.

Ficción
 Knight Rider, serie de televisión estadounidense de los años 80.
 Jedi Knight, guerrero de la Fuerza en el universo de Star Wars.

Lugares:
 Knight (Wisconsin), localidad estadounidense.

Personas:
 Damon Knight, escritor, editor y crítico estadounidense de ciencia ficción.
 Frank Hyneman Knight, economista estadounidense de la primera mitad del .
 James Knight, político británico, Miembro del Parlamento por South Dorset.
 Phil Knight, empresario estadounidense, cofundador y Ceo de Nike y dueño de Laika Entertainment House.
 Knight - Joseph Knight, botánico
 Mark Knight, DJ, productor y músico británico de música house.

Videojuegos
 Knight Online, un videojuego MMORPG en 3 dimensiones.